est un cartoon Merrie Melodies réalisé par Tex Avery en 1936.

Synopsis

Fiche technique

Références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1936
Court métrage d'animation américain
Comédie américaine
Cartoon Merrie Melodies
Film de Leon Schlesinger Studios